Mülhaupt ist der Nachname von:
  Erwin Mülhaupt (1905–1996), deutscher evangelischer Kirchenhistoriker
 Ludwig Mülhaupt (1912–1997), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Rolf Mülhaupt (* 1954), deutscher Chemiker